Waterstoniella är ett släkte av steklar. Waterstoniella ingår i familjen fikonsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fikonsteklar
Waterstoniella